Раевский, Александр Евгеньевич:
 Раевский, Александр Евгеньевич (1887—1937) — русский авиатор.
 Раевский, Александр Евгеньевич (род. 1984) — российский японист.